

Patronyme
Antic est un patronyme provenant du prénom serbe Ante porté par plusieurs personnalités :

 Aleksandar Antić (né en 1969), homme politique serbe, ancien député et ministre ;
 Bojidar Antić (1944-2007), joueur puis entraineur de football yougoslave ;
 Goran Antić (né en 1985), joueur de football suisse ;
 Igor Antić (né en 1962), artiste serbe ;
 Joseph Antic (1931-2016), joueur indien de hockey sur gazon ;
 Louis-Augustin Bosc d'Antic (1759-1828), naturaliste français ;
 Nikola Antić (né en 1959), entraîneur de basket-ball monténégrin ;
 Paul Bosc d'Antic (1726-1784), médecin et chimiste français ;
 Pero Antić (né en 1982), joueur de basket-ball macédonien ;
 Radomir Antić (1948-2020), joueur puis entraineur de football serbe ;
 Sava Antić (1930-1998), footballeur yougoslave ;
 Svetlana Mugoša-Antić (née en 1964), joueuse de handball yougoslave puis autrichienne.

Musique
 Antic Cafe, groupe de musique japonais ;

Autres
 Antic (magazine), magazine informatique ;
 ANTIC Pays basque, Agence de développement économique ;
 ANTIC, sigle signifiant Alpha-Numeric Television Interface Circuit (entre autres)

Homonymie de patronyme